Выходил — фамилия. Известные носители:
 Выходил, Ладислав (1920—2005) — словацкий сценограф.
 Выходил, Томаш (род. 1975) — чешский футболист.